AES eller Aes kan syfta på 

 AES – en standardiserad krypteringsalgoritm fastslagen av NIST den 26 november 2001, se Advanced Encryption Standard 
 AES – ett begrepp som används inom luftfart, se Aircraft Earth Station 
 AES – en amerikansk organisation, se American Epilepsy Society
 AES – en amerikansk organisation för antropologi, se American Ethnological Society 
 AES – en amerikansk organisation för professionella ljudingenjörer, se Audio Engineering Society
 AES – IATA:s kod för en flygplats i Ålesund, Norge, se Ålesunds flygplats, Vigra
 AES – ICAO:s kod för ACES Colombia
 AES Corporation –  ett amerikanskt globalt energiföretag 
 Aes Sedai – en sammanslutning av kvinnliga magiker i Robert Jordans bokserie Sagan om Drakens Återkomst
 aes – romerska mynt av koppar, se Romerska mynt